Tanner Fritz, född 20 augusti 1991, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till New York Islanders i National Hockey League (NHL) och spelar för deras primära samarbetspartner Bridgeport Sound Tigers i American Hockey League (AHL). Han har tidigare spelat på lägre nivåer för Missouri Mavericks i ECHL och Ohio State Buckeyes (Ohio State University) i National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Fritz blev aldrig draftad.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Tanner Fritz NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Tanner Fritz hockey statistics and profile at hockeydb.com
Tanner Fritz – player profile at The Hockey News

Spelare i New York Islanders
Spelare i Bridgeport Sound Tigers
Spelare i Missouri Mavericks
Alumner från Ohio State University
Ishockeyspelare i Ohio State Buckeyes (herrar)
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska ishockeyspelare
Idrottare från Alberta
Personer från Grande Prairie
Levande personer
Födda 1991
Män
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Spelare i Grande Prairie Storm